Goranboy (stad), stad in Azerbeidzjan
 Goranboy (district), district in Azerbeidzjan